Borkum Riff (ondiepte), een zandbank bij het Oost-Friese waddeneiland Borkum
 Borkum Riff (tabak), een merk pijptabak
 Borkum Riff (natuurgebied), een gepland beschermd natuurgebied nabij het eiland Borkum, binnen de 12-mijlzone van Duitsland (Naturschutzgebiet, NSG)
 Borkumriff (schip), een lichtschip bij de zandbank Borkum Riff
 Borkumriff IV, een schoener (Royal Huisman Shipyard BV, 2002)
 Borkum Riff (schip), vanaf april 1960 het eerste schip van zeezender Radio Veronica. In november 1964 werd het vervangen door de voormalige IJslandtrawler Norderney.